Mozzo – comune della provincia di Bergamo
Mozzo – termine marinaro che indica un giovane marinaio addetto a bordo di un'unità navigante, nel ruolo di svolgere mansioni di coperta
Mozzo – in meccanica è la parte centrale della ruota, attraverso la quale passa l'asse
Mozzo – simbolo araldico
Mozzo – in una bicicletta è una parte della ruota che permette il movimento rotazionale